Ogilvie kan syfta på:

 Ogilvie – ett efternamn, se Ogilvy

Geografi

Australien 

 Ogilvie (ort i Australien, Western Australia, Northampton Shire),

USA 

 Ogilvie, Minnesota, ort, Kanabec County,

Se även
 Ogilvie Brook
 Ogilvie Creek
 Ogilvie Glacier
 Ogilvie Lake
 Ogilvie Reef
 Ogilvie River
 Mount Ogilvie

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar